bł. Rafał (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Rafał Chyliński (1694–1741) – polski franciszkanin
 bł. Rafał Ludwik Rafiringa (1856–1919) – Brat Szkolny z Madagaskaru
 bł. Rafał Alonso Gutierrez (1890–1936) – hiszpański działacz Akcji Katolickiej, męczennik
 bł. Rafał Pardo Molina (1899–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik

Zobacz też: Święty Rafał